Pigna kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pigna, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Pigna, Imperia, kommun, Ligurien, Provincia di Imperia, 
 Pigna, Rom – en stadsdel i Rom och tillika ett av Roms rioni

Robotskapade Italienförgreningar